Het seizoen 2011/12 van de Eerste Divisie, sponsornaam Jupiler League, ging van start op 5 augustus 2011. Aan de competitie namen achttien clubs deel.

FC Zwolle werd kampioen en promoveert zodoende rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl acht andere teams in een play-off tegen elkaar en tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie opnemen. De nummer 18 zou degraderen naar de Topklasse, maar de ploegen in de Topklasse hebben vooraf aangegeven niet te willen promoveren.

Teams 
De volgende teams waren zeker van deelname aan de Eerste Divisie 2011/12. Willem II degradeerde in het seizoen 2010/2011 uit de Eredivisie en speelt daarmee voor het eerst sinds 1987 weer in de Eerste Divisie. FC Oss keerde als kampioen van de Topklasse zondag na één seizoen afwezigheid weer terug in de Eerste Divisie. Deze ploegen namen de plaats in van respectievelijk RKC Waalwijk, dat als kampioen van het seizoen 2010/2011 naar de Eredivisie promoveerde en Almere City FC, dat als nummer 18 degradeerde naar de Topklasse. Omdat RBC Roosendaal op 8 juni failliet ging en verdween uit het betaalde voetbal, blijft Almere City FC hierdoor toch in de Eerste Divisie

Uitslagen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie werd door tien ploegen gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie 2012/13. De play-offs werden gespeeld door de nummers 16 en 17 van de Eredivisie 2011/12, vier periodekampioenen van de Eerste Divisie 2011/12 en de vier hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste Divisie. De vier laagst geplaatste teams uit de Eerste Divisie namen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De beide winnaars gingen door naar de tweede ronde en speelden tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie, de vier hoogstgeplaatste teams uit de Eerste Divisie speelden onderling om plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gingen er vier teams door naar de derde ronde, waar werd gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie. Als de kampioen een periodetitel heeft gewonnen dan nam het volgende team van het eindklassement die plaats in.

De nummer 18 liep het risico te degraderen als de algehele amateurkampioen (de winnaar van de finale tussen de kampioenen van de beide Topklassen) of de verliezend finalist zou wil promoveren. Aangezien geen enkele topklasseclub van dit recht gebruik wilde maken, was er dit jaar geen degradant.

Periodekampioenen 
 Periode 1: FC Zwolle
 Periode 2: FC Den Bosch
 Periode 3: Sparta
 Periode 4: Helmond Sport

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers

Scheidsrechters

Meeste speelminuten
Reguliere competitie (exclusief play-offs)

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 

 /

Toeschouwersaantallen 

2011/12
Nederlands competitievoetbal 2011/12